Белина-Пражмовский — фамилия:

 Белина-Пражмовский, Вавжинец (1460—1532) — королевский наместник в Мазовии, каштелян черский, воевода мазовецкий, автор Извода Пражмовского.
 Белина-Пражмовский, Владислав (1888—1938) — польский военный, создатель польской кавалерии, львовский воевода, президент Кракова.
 Белина-Пражмовский, Михал (погиб 1920) — ротмистр Войска Польского, кавалер ордена Virtuti Militari (посмертно).
 Белина-Пражмовский, Францишек (1734—1813) — каштелян закрочимский, депутат Великого Сейма.

См. также 
 Белина
 Пражмовский